

Patronyme 

 Amel Bent (née en 1985), chanteuse française ;
 Darren Bent (né en 1984), footballeur anglais ;
 Geoff Bent (1932-1958), footballeur anglais ;
 John Bent (1908-2004), hockeyeur sur glace américain ;
 Theodore Bent (1852-1897), archéologue et voyageur britannique.

Toponyme 

 Bent, un village du Cameroun ;
 comté de Bent, dans le Colorado, aux États-Unis ;
 Bent, hameau néerlandais, dans la commune de Rijnwoude.

Autres 
Bent peut aussi désigner :
 Bent, pièce de théâtre de Martin Sherman créée en 1979 ;
 Bent, film britannique réalisé par Sean Mathias en 1997, adapté de la pièce ;
 Bent, court-métrage canadien de Amy Jo Johnson en 2013 ;
 Bent, série télévisée américaine diffusée en 2012 ;
 Bent, groupe de musique formé à la fin des années 1990 ;
 bent, vélo couché aussi appelé vélocar.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre